Шахта «Україна» (Українськ)
 Шахта «Україна» (Перевальськ)